

Biografia

Infanzia 
Era la figlia di Augusto Gazelli, conte di Rossana e di San Sebastiano (1855-1937), e di Maria Cristina Giovanna Luisa Rignon (1858-1930).

Matrimonio 

Il 30 giugno 1919 si sposò a Torino con il principe Fulco Ruffo di Calabria, figlio di Beniamino Tristano Ruffo di Calabria e di Laura Mosselman du Chenoy .

Morte 
La principessa Luisa morì il 27 aprile 1989 a Roma.

Discendenza 
Luisa e Fulco Ruffo di Calabria ebbero sette figli: 

 Maria Cristina Ruffo di Calabria (1920-2003), Marchesa di San Germano
 Laura Ruffo di Calabria (1921-1972), Baronessa Ricasoli Firidolfi 
 Fabrizio Ruffo di Calabria (6 dicembre 1922 - 11 ottobre 2005), Principe Ruffo di Calabria, 18º conte Sinopoli (1946), 14º duca di Guardia Lombardia (1946), 19º Marchese di Licodia (1975), 14º Principe di Palazzolo (1975) e 14 ° Principe di Scilla (1975), sposato con Maria Vaciago 
 Fulco Ruffo di Calabria (nato il 29 luglio 1954) 
 Augusto Ruffo di Calabria (nato il 1 ottobre 1955), sposato con Christiana Principessa di Windisch-Graetz 
 Augusto Ruffo di Calabria (1925-1943), ucciso in mare vicino a Pescara 
 Giovannella Ruffo di Calabria (1927-1941) 
 Antonello Ruffo di Calabria (1930-2017), sposato con Rosa Maria Mastrogiovanni Tasca 
 Paola Ruffo di Calabria (nata l'11 settembre 1937), sesta regina dei belgi.

Note

Voci correlate 
 Fulco Ruffo di Calabria
 Paola Ruffo di Calabria

Ruffo